Henry House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Henry House (Alabama), ID-Nr. 86002744
 Henry House (Tennessee), ID-Nr. 74001901
 Henry House (Wisconsin), ID-Nr. 80000108

Siehe auch:
 Henry C. Gale House
 Henry Miller House